Білімович 

 Білімович Антон Дмитрович — математик, механік
 Білімович Олександр Дмитрович — економіст, громадський діяч.

Прізвища